Rieutort est un terme d'origine occitane qui peut désigner :

Toponymes 
 Rieutort, un hameau de la commune française de Puyvalador ;
 Rieutort-de-Randon, une commune de la Lozère ;
 Rieutort-d'Aubrac, un hameau situé en Lozère ;
 le Rieutort, nom de la partie amont du ruisseau Laulouze, cours d'eau des Pyrénées-Atlantiques et affluent du gave de Pau ;
 le Rieutort, rivière de l'Hérault, affluent de l'Orb ;
 le Rieutort, rivière de la Haute-Garonne, affluent de l'Ariège ;
 le château du Rieutort, chartreuse située sur la commune de Roquelaure, dans le Gers.

Patronymes 
 Rieutort est également un patronyme, nom composé de Rieu, forme occitane du ruisseau (le ruisseau tordu). Il est plus fréquent en Lozère.

Voir aussi

Homophones 
 
 Rieu Tort

Variantes 
 Rioutort

Références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme occitan